Луисано Роман Ауэд (; родился 1 марта 1987 года, Ла-Плата, Аргентина) — аргентинский футболист, полузащитник клуба «Универсидад Католика» и сборной Аргентины.

Клубная карьера 
Ауэд — воспитанник клуба «Химансия» из своего родного города. 27 мая 2007 года в матче против «Ривер Плейт» он дебютировал в аргентинской Примере. Летом 2011 года Луисано перешёл в «Расинг (Авельянеда)» из Авельянеды. 25 сентября в матче против «Сан-Лоренсо» он дебютировал за новую команду. В 2014 году Ауэд помог клубу выиграть чемпионат. 2 апреля 2016 года в поединке против «Тигре» он забил свой первый гол за «Расинг».

Летом 2017 года на правах свободного агента Лусиано подписал контракт с чилийским «Универсидад Католика». 30 июля в матче против «Универсидад де Консепсьон» он дебютировал в чилийской Примере. 5 декабря в поединке против «Палестино» Ауэд забил свой первый гол за «Универсидад Католика».

Международная карьера 
16 марта 2011 года в товарищеском матче против сборной Венесуэлы Ауэд дебютировал за сборную Аргентины. В этом же поединке он забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Аргентины

Достижения 

Командные

 «Расинг» (Авельянеда)
  Чемпионат Аргентины по футболу — 2014

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Унион» Санта-Фе
Игроки ФК «Леон»
Игроки ФК «Атлетико Тукуман»
Игроки ФК «Фигейренсе»
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Тигре»
Игроки ФК «Маккаби» Хайфа
Игроки ФК «Либертад»
Игроки ФК ЛДУ Кито